

Musica 
 Shades of Blue – album di Ben E. King del 1993
 Shades of Blue – album di Madlib del 2003
 Shades of Blue – album di Danny Worsnop del 2019

Altro 
 Shades of Blue – serie televisiva statunitense